Wilkerling ist Familienname von
Joachim Wilkerling (1900 – 1967), deutscher Jurist
Weiteres:
 Tischlerei Wilkerling